Kiowa peut désigner :
 Les Kiowas, un peuple nord-amérindien ;
 Le kiowa, leur langue ;
 Kiowa, une ville du Colorado ;
 Kiowa, une ville du Kansas ;
 Kiowa National Grassland, une prairie nationale située dans le nord-est du Nouveau-Mexique ;
 Kiowa, une ville de l'Oklahoma ;
 Le Bell OH-58 Kiowa, un hélicoptère militaire de reconnaissance.

Voir aussi